Municipio de Cromwell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cromwell (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Cromwell (condado de Clay, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Cromwell (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.